Сахеліанські королівств ряд королівств чи імперій, які були зосереджені в Сахелі, саванні на південь від Сахари. Багатство тих держав заключалося в контролі над торговими шляхами через пустелю. Їх сила прийшла від того, великі в'ючні тварини, як верблюд і кінь, були досить швидкі, щоб зберегти центральний контроль над імперією і були також корисні в бою. Всі ці імперії були також вельми децентралізовані завдяки великій кількості міст-членів, що мали велику автономію.

Країни Сахеля були обмежені від розширення на південь, в лісові зони з ашанті і  йоруба, бо вершники були не ефективні в лісах .

Економіка 
Королівства та імперії, мали значні центри торгівлі в великих містах; і менш організовані території з сильно розосередженим населенням. Люди практикували сільське господарство, тваринництво, полювання, рибальство і ремесла (металообробка, текстиль, кераміка). Плавали уздовж річок і озер, мали торговельні зв'язки на короткі і довгі дистанції, використовували власну валюту. В Тагезі, наприклад, вимінювали сіль; в Такедді мідь.

Історія королівств Сахеля 
 Першою великою державою в цьому регіоні було Королівство Гани. Заснована в 8-му столітті, вjy знаходиkjся на території сучасних Сенегалу і Мавританії. Королівство було першим, хто отримав вигоду з торгівлі в'ючними тваринами з волофами. Гана домінувала в регіоні між 750 та 1078 роками. Менші держави в регіоні в цей час включено Такрур на захід, мандінківське королівство Малі на південь, а Сонгай поруч з Гао на схід.
 Коли Гана пала під тиском зі сторони Альморавідів, виникали швидкоплинні королівства, серед яких видається Сосса; після 1235 года Імперія Малі домінувати в регіоні. Розташовувалась імперія на річці Нігер на захід від Гани, там де знаходяться сучасні Нігер і Малі, вона досягла свого піку в 1350 році, але втратила контроль над рядом васальних держав до 1400 року.
 Найпотужнішою з держав став Сонгай, який швидко збільшувався, починаючи з правління царя Сонні Алі (1460). До 1500 року Сонгай простягся від Камеруна до Магрибу, і став найбільшою держави в історії Африки. Це тривало досить недовго і він пав у 1591 році в результаті Марокканських мушкетів.
 Далеко на сході, на озері Чад, постав Борну, заснований як Канем в 9-му столітті, який зміг набрати значну перевагу в центральному районі Сахеля. На захід від Борну, були розкидані міста-держави Хауса, які займали домінуючі позиції в регіоні. Ці дві держави співіснували неспокійно, але були досить стабільними.
 У 1810 році Імперія Фулані завоювала міста-держави Хауса, створивши більш централізовану державу.

Мапи 

Сахелійські королівства
Історія Африки